Kingsley Junior Coman (ur. 13 czerwca 1996 w Paryżu) – francuski piłkarz gwadelupskiego pochodzenia, występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Francji. Srebrny medalista Mistrzostw Europy 2016 i Mistrzostw Świata 2022. Wychowanek Paris Saint-Germain.

Kariera klubowa 

Karierę rozpoczynał w wieku 6 lat w klubie US Sénart-Moissy. Dwa lata później został zauważony przez skautów Paris Saint-Germain, gdzie w 2004 ściągnięto go do akademii.

Po dziewięciu latach spędzonych w zespołach młodzieżowych, rozegrał pierwszy mecz w barwach pierwszej drużyny 17 lutego 2013. Miało to miejsce w 87. minucie wygranego 3:2 spotkania z FC Sochaux-Montbéliard, gdy zastąpił na boisku Marco Verrattiego. Stał się tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii klubu, debiutując w wieku 16 lat, 8 miesięcy i 4 dni. Dzięki temu występowi Coman otrzymał także medal za zwycięstwo w rozgrywkach Ligue 1.

7 lipca 2014, na zasadzie wolnego transferu przeszedł do Juventusu, z którym podpisał 5-letni kontrakt.

30 sierpnia 2015 został zawodnikiem Bayernu Monachium, który wypożyczył go na dwa lata z Juventusu.

W maju 2017 podpisał kontrakt z Bayernem Monachium, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017. Za wykupienie Comana z Juventusu klub zapłacił 35 mln euro.

Kariera reprezentacyjna 
2 czerwca 2014, w wieku 17 lat, Coman zadebiutował w barwach reprezentacji Francji do lat 21, która wówczas w meczu towarzyskim pokonała 6:0 Singapur. W spotkaniu tym zanotował także swoje premierowe trafienie. W reprezentacji Francji zadebiutował 13 listopada 2015 w wygranym 2:0 towarzyskim meczu z Niemcami.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 4 marca 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na 18 grudnia 2022)

Sukcesy

Paris Saint-Germain 
 Mistrzostwo Francji: 2012/2013, 2013/2014
 Puchar Ligi Francuskiej: 2013/2014
 Superpuchar Francji: 2013

Juventus 
 Mistrzostwo Włoch: 2014/2015
 Puchar Włoch: 2014/2015
 Superpuchar Włoch: 2015

Bayern Monachium 
 Mistrzostwo Niemiec: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
 Puchar Niemiec: 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020
 Superpuchar Niemiec: 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Liga Mistrzów UEFA: 2019/2020
 Superpuchar Europy UEFA: 2020
 Klubowe mistrzostwo świata: 2020

Francja 
Mistrzostwa świata
  Wicemistrzostwo: 2022
Mistrzostwa Europy 
  Wicemistrzostwo: 2016

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kingsley Coman na oficjalnej stronie Bayernu Monachium 
 Kingsley Coman na oficjalnej stronie Fédération Française de Football  
 
 
 

Reprezentanci Francji w piłce nożnej
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Piłkarze Juventus F.C.
Piłkarze Bayernu Monachium
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Francuzi pochodzenia gwadelupskiego
Ludzie urodzeni w Paryżu
Urodzeni w 1996